Xàkhovo (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Xàkhovo (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia